Малые Старики — деревня на севере Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения муниципальное образование «Добрывичская волость».

Расположена в 25 км к северу от райцентра Бежаницы и в 3 км к югу от волостного центра Добрывичи, юго-западнее железнодорожной станции Ашево на участке Бежаницы — Дедовичи (направления Санкт-Петербург — Витебск).

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 57 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района